La temporada 2013/14 de la Segona Divisió B va ser la 37a edició d'aquesta competició. Començà el 23 d'agost de 2013 i la fase regular acabà l'11 de maig de 2014, mentre que la Promoció d'ascens i descens acabà el 22 de juny.

Com les edicions anteriors, aquest torneig fou organitzat per la Reial Federació Espanyola de Futbol i el disputaren un total de 80 equips, dividits en 4 grups de 20 equips cadascun, distribuïts segons el criteri de proximitat geogràfica. Els equips dels territoris de parla catalana estaven enquadrats al grup 3.

Grup 3

Equips per Comunitat Autònoma

Dades dels equips 
{| class="wikitable sortable" 
! Equip
! Ciutat
! Estadi
! Capacitat
! Temporada 12/13
|-
|CE Alcoià ||  Alcoi, l'Alcoià || El Collao || <center>4.500 || 4t Segona B (grup 3)
|-
|CE Atlètic Balears ||  Palma, Mallorca || Camp Municipal de Magaluf || <center>3.500 || 11è Segona B (grup 3)
|-
|CF Badalona ||  Badalona, el Barcelonès || Camp Municipal de Montigalà || <center>1.000 || 13è Segona B (grup 3)
|-
|CE Constància ||  Inca (Mallorca) || Nou Camp d'Inca || <center>10.000 || 17è Segona B (grup 3)
|-
|Elx Il·licità CF ||  Elx, el Baix Vinalopó || Ciutat Esportiva d'Elx || <center>1.000 || 1r Tercera (grup 6)
|-
|RCD Espanyol B ||  Barcelona, el Barcelonès || Ciutat Esportiva Dani Jarque || <center>1.500 || 8è Segona B (grup 3)
|-
|CG Tarragona ||  Tarragona, el Tarragonès || Nou Estadi de Tarragona || <center>14.500 || 6è Segona B (grup 3)
|-
|CE L'Hospitalet ||  L'Hospitalet de Llobregat, el Barcelonès || Feixa Llarga || <center>6.740 || 1r Segona B (grup 3)
|-
|Huracà de València CF ||  València, Ciutat de València || Camp Municipal Vicent Martínez Català (Manises) || <center>1.500 || 2n Segona B (grup 3)
|-
|UE Llagostera ||  Llagostera, el Gironès || Camp Municipal de Llagostera || <center>1.400 || 10è Segona B (grup 3)
|-
|CE Lleida ||  Lleida, el Segrià || Camp d'Esports || <center>13.500 || 4t Segona B (grup 2)
|-
|Llevant UE B ||  València, Ciutat de València || Ciutat Esportiva de Bunyol || <center>1.500 || 3r Segona B (grup 3)
|-
|CE Olímpic de Xàtiva ||  Xàtiva, la Costera || La Murta || <center>9.500 || 5è Segona B (grup 3)
|-
|UE Olot ||  Olot, la Garrotxa || Camp del Centenari || <center>4.000 || 1r Tercera (grup 5)
|-
|Ontinyent CF ||  Ontinyent, la Vall d'Albaida || El Clariano || <center>5.000 || 15è Segona B (grup 3)
|-
|AE Prat ||  El Prat de Llobregat, el Baix Llobregat || Poliesportiu Municipal Sagnier || <center>1.000 || 3r Tercera (grup 5)
|-
|CF Reus Deportiu ||  Reus, el Baix Camp || Camp Municipal de Reus || <center>4.300 || 14è Segona B (grup 3)
|-
|UE Sant Andreu ||  Barcelona, el Barcelonès || Narcís Sala || <center>10.000 || 7è Segona B (grup 3)
|-
|València CF Mestalla ||  València, Ciutat de València || Ciutat Esportiva de Paterna || <center>2.300 || 16è Segona B (grup 3)
|-
|Vila-real CF B ||  Vila-real, la Plana Baixa || Ciutat Esportiva del Vila-real || 5.000 || 9è Segona B (grup 3)
|}

 Classificació 

 La UE Llagostera va pujar a la Segona Divisió A, després de superar la fase d'ascens.
 El València Mestalla va mantenir la categoria després de vèncer la promoció de permanència.

 Resultats

Altres grups

Grup 1 

 Abans de començar la temporada, el Salamanca Athletic Club havia comprat la plaça que havia perdut la UD Salamanca, però finalment la RFEF denegà la participació del club a la categoria, de manera que en aquest grup solament hi competiren 19 equips.
 El Racing de Santander va pujar a la Segona Divisió A, després de superar la fase d'ascens.
 El Caudal Deportivo va perdre la categoria després de ser derrotat a la promoció de permanència.
 Acabada la temporada, el CD Ourense va perdre la categoria per impagaments, la plaça per a la qual la va comprar el Celta de Vigo B, que d'aquesta manera salvava la categoria

Grup 2 

 El CD Leganés va pujar a Segona Divisió A després de superar la fase d'ascens.
 L'Atlètic de Madrid B va mantenir la categoria després de vèncer la promoció de permanència.
 El Reial Madrid CF C va perdre la categoria perquè el Reial Madrid Castella, el primer filial, va descendir de Segona Divisió A a Segona Divisió B.

Grup 4 

 L'Albacete Balompié va pujar a la Segona Divisió A, després de superar la fase d'ascens.
 L'Algesires va perdre la categoria després de ser derrotat a la promoció de permanència.
 Acabada la temporada, el la Roda CF va salvar la categoria després que el CD Puertollano no pogués fer front al pressupost de la categoria després d'aconseguir l'ascens.

Promoció d'ascens a Segona A

Ruta dels campions 

 El Racing de Santander i l'Albacete Balompié aconseguiren una plaça per a la Segona Divisió A.
 A més, l'Albacete Balompié es proclamà campió de la Segona Divisió B 2013-14.
 La UE Llagostera i el Sestao River es classificaren per la segona ronda de la ruta dels no campions.

Ruta dels no campions 

 El CD Leganés i la UE Llagostera aconseguiren una plaça per a la Segona Divisió A

Promoció de descens a Tercera 
Els quatre setzens classificats es jugaren dues places a Segona B per la temporada següent, les quals es resolgueren en una eliminatòria d'anada i tornada. El sorteig dictaminà que s'enfrontarien l'Algesires CF amb el València CF Mestalla i el Caudal Deportivo amb l'Atlètic de Madrid B.

 L'Algesires CF i el Caudal Deportivo perderen la categoria i davallaren a tercera, mentre que el València CF Mestalla i l'Atlètic de Madrid B la mantengueren.

Resum 
Ascendiren a Segona Divisió:
  Albacete Balompié, Racing de Santander, UE Llagostera i CD Leganés
Descendiren a Tercera Divisió:
 GRUP 1: SD Noja, SD Logroñés, Caudal Deportivo i CD Ourense
 GRUP 2 CD Sariñena, Peña Sport FC, CD Puerta Bonita, CD Laudio i Reial Madrid CF C
 GRUP 3 Ontinyent CF, CE Constància, Llevant UE B i AE Prat
 GRUP 4 Écija Balompié, Atlético Sanluqueño CF, San Fernando CD i Algesires CF
Es proclamà campió de Segona Divisió B:
 '''Albacete Balompié

Referències 

Temporades de la Segona divisió B espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 2014
Competicions futbolístiques del 2013